Читтаделла:

 Читтаделла — коммуна в Италии, располагается в регионе Венето, подчиняется административному центру Падуя.
 Читтаделла — итальянский футбольный клуб из города Читтаделла.
 Читтаделла  — прозвище итальянского скульптора Альфонсо Ломбарди (1497—1537).